Бор'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 21 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 299 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 811,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бор'є на сайті французького Національного інституту географії
 Бор'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бор'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена